Emil Christiani henviser til:

 Emil Christiani (præst) (1817–1901)
 Emil Christiani (musiker) (1851–1929)